Arashi – imię japońskie
 Arashi – japońska grupa muzyczna
 Arashi – japoński niszczyciel typu Kagero z okresu II wojny światowej
 Arashi – polskie wydawnictwo
 Arashi – japoński film w reżyserii Hiroshi Inagaki

Zobacz też:
 Arashi no yoru ni – powieść i anime